Ez a lista Hollókő műemlékeit tartalmazza. Hollókő Magyarország egyetlen olyan faluja, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján, műemlékben rendkívül gazdag, több mint 52 műemlék található itt.

A lista

 
|}

Jegyzetek

Források

Magyarországi műemlékek listái
Településekkel kapcsolatos listák
Nógrád megye műemlékei